Aimé Bakula, un footballeur congolais (RDC)
 Scott Bakula, un acteur américain
 Bakula Rinpoché, un maître spirituel du monastère de Spituk au Ladakh.
 19e Kushok Bakula Rinpoché, un homme d’État et un diplomate international de la République de l'Inde